Richey é uma vila  localizada no estado americano de Montana, no Condado de Dawson.

Demografia 
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 189 habitantes.
Em 2006, foi estimada uma população de 177, um decréscimo de 12 (-6.3%).

A população era de 177 habitantes em 2010, segundo o censo levado a cabo nesse ano.

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de
0,7 km², dos quais 0,7 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Richey localiza-se a aproximadamente 767 m acima do nível do mar.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 60 km ao redor de Richey.

Ligações externas 
 

Vilas de Montana
Condado de Dawson (Montana)